Гусма́ния:
 Гусмания (растение) () — род вечнозелёных травянистых растений семейства Бромелиевые.
Гусмания́:
 Гусмания (медресе) — медресе в Уфе в конце XIX — начале XX века.